Armsberg bezeichnet folgende Berge in Deutschland:

 Armsberg (Richelsdorfer Gebirge) (), nahe Blankenbach im Richelsdorfer Gebirge, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Armsberg (Wendefurth) (), nahe Wendefurth im Unterharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Armsberg (Wickerode) (), nahe Wickerode im Unterharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Großer Armsberg (), nahe Gerstungen (Wartburgkreis) im Richelsdorfer Gebirge, auf Grenze von Hessen und Thüringen
 Kleiner Armsberg (), nahe Gerstungen (Wartburgkreis) im Richelsdorfer Gebirge, auf Grenze von Hessen und Thüringen

Siehe auch:
 Arnsberg (Begriffsklärung)
 Armesberg (Begriffsklärung)